Голеску () — румынская фамилияю Известные носители.

 Александру Г. Голеску (1819—1881) — румынский государственный деятель, один из лидеров революции 1848 года в Валахии и Трансильвании. Министр внутренних дел Валахии. Министр иностранных дел Княжества Румынии. Премьер-министр Княжества Румынии (1870). 
 Николае Голеску (1810—1877) — румынский государственный деятель, один из лидеров революции 1848 года в Валахии и Трансильвании. Министр внутренних дел Валахии. Министр иностранных дел Княжества Румынии (1868). Премьер-министр Княжества Румынии (1868).
 Динику Голеску (1777—1830) — литератор.
 Штефан Голеску (1809—1874) — румынский государственный деятель, министр иностранных дел Княжества Румынии; брат Николае Голеску.

Примечания